|}

Die L10 ist eine U-Bahn-Linie der Metro Barcelona. Die Linie besteht aus 2 Teilen, der L10 Nord und L10 Sud. Die Streckenlänge des nördlichen Abschnitts beträgt zurzeit 5,4 Kilometer und beinhaltet sechs Stationen, die sich alle im Tunnel befinden. Der südliche Abschnitt ist 4,5 Kilometer lang und beinhaltet zurzeit acht Stationen. Die Linie verläuft einerseits von der Station La Sagrera im nördlichen Stadtbezirk Sant Andreu bis in die nordöstlich an Barcelona angrenzende Großstadt Badalona (nördlicher Abschnitt) und andererseits von der Station Collblanc bis zur jetzigen Endhaltestelle Zona Franca (südlicher Abschnitt).

Geschichte 

Der erste Streckenabschnitt wurde im April 2010 eröffnet. Damit ist sie die jüngste Linie der Metro Barcelona. Momentan befindet sich der größte Teil der Linie noch in Bau. Nach Fertigstellung soll die Linie eine Gesamtlänge von mehr als 40 Kilometern haben, damit wäre sie eine der längsten unterirdischen U-Bahn-Linien in Europa. Außerdem sind die U-Bahn-Stationen der Linie die tiefsten im Metronetz Barcelonas. Planungen sahen ursprünglich vor, dass die Linie bis 2014 komplett in Betrieb genommen wird. Die ebenfalls in Bau befindliche Linie 9 verläuft auf ungefähr der Hälfte der Strecke parallel zur Linie 10. Dazu wurden doppelstöckige Tunnel gebaut, so dass sie übereinander durch Barcelona verkehren. 

Metro Barcelona
Barcelona
Fahrerloser Transport